Forsten bezeichnet:
 Forstwirtschaft (Waldwirtschaft)
 Forsten (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Forsten (Remscheid), Hofschaft in Remscheid, Nordrhein-Westfalen

Forsten bzw. Forstén ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Forstén (1939–2002), finnische Paläontologin
 Eltio Alegondas Forsten (1811–1843), niederländischer Forschungsreisender
 Filip Forstén (1852–1932), finnischer Opernsänger (Bariton)
 Hedda Forsten (1897–1933), deutsche Schauspielerin
 Mikael Forsten (* 1969), finnischer Springreiter